Ожево — топоним:

 Ожево — деревня в Лужском районе Ленинградской области России.
 Ожево — село в Сокирянском районе Черновицкой области Украины.